Pickning är malmbrytning med mekaniskt sönderhackande av berget. I äldre tider skedde detta med hacka och borr för hand. Även sedan först nitroglycerinet och sedan dynamiten gjort sitt intåg gjordes en hel del jobb med pickning.

Se även
Tillmakning

Gruvdrift